Аргеландер () — немецкая фамилия. Известные носители:

  (1920—2004) — немецкий врач.
 Аргеландер, Фридрих Вильгельм Август (1799—1875) — немецкий астроном.

См. также 
 Аргеландер — ударный кратер в южной экваториальной материковой области на видимой стороне Луны.